

Profil
Nume: 김여진 / Kim Yeo Jin
Profesie: Actriță
Data nașterii: 24 iunie 1974
Înălțime: 164 cm
Greutate: 47 kg
Semn Astral: Cancer
Familie: Sot , producătorul Kim Jin Min

Seriale
The World That They Live In (KBS2, 2008)
Yi San (MBC, 2007)
Several Questions That Make Us Happy (KBS2, 2007)
Blue Fish (SBS, 2007)
The Snow Queen (KBS2, 2006 Cameo)
Shin Don (MBC, 2006)
Smile Of Spring Day (MBC, 2005)
I Love You, My Enemy (SBS, 2005)
Land (SBS, 2004)
Second Proposal (KBS2, 2004)
Dae Jang Geum (MBC, 2003)
Good Person (MBC, 2003)
Forever Love (MBC, 2003)
The Woman (그여자 사람잡네) (SBS, 2002)
Fox and Cotton Candy (MBC, 2001)

Filme
My New Partner (2007)
The Door in the Floor (2004)
A Good Lawyer's Wife (2003)
The Uninvited (2003)
Romantic Comedy (2002)
Strokes of Fire (2002)
Peppermint Candy (1999)

Legături externe 
Profile (nate) 
Profile (epg) 
HanCinema

Actori sud-coreeni